Петух, иногда Марианна — название золотых монет Франции достоинством 20 (наполеондор) и 10 (полунаполеондор) франков. Монеты этого типа чеканились с 1898 по 1914 год.

Описание монет 
Параметры монеты в 20 франков: диаметр — 21 мм, общий вес — 6,45161 г, содержание золота — 5,81 грамма (на 900 г золота 100 г меди). У монеты номиналом 10 франков вес в 2 раза меньше, диаметр — 19 мм, золото той же пробы.

На аверсе монет данного типа изображен профиль Марианны, национального символа Франции. Её образ как символ Республики и Свободы впервые появился во времена Великой французской революции. На голове у Марианны фригийская шапка, ещё один символом революции. Надпись над профилем Марианны гласит «REPUBLIQUE FRANCAISE» («Французская Республика»). На оборотной стороне изображение галльского петуха и надпись «LIBERTE · EGALITE · FRATERNITE». Эта фраза, в переводе означающая «Свобода, равенство, братство», была девизом Французской революции.

Существует два подтипа:
 монеты с гуртовой надписью «Спаси Бог Францию» (Dieu protège la France), которые чеканились с 1899 по 1906 год (примерно 43 млн экземпляров монет номиналом 20 франков),
 монеты с гуртовой надписью «Свобода, Равенство и Братство» (Liberté Egalité et Fraternité), выпускавшиеся с 1906 по 1914 год.
В 1906 году чеканились обе разновидности.

Изменение надписи связано с разделением церкви и государства после 1905 года. Тогда под давлением антиклерикалов надпись «Спаси Бог Францию» была заменена в 1907 году на «Свобода, Равенство и Братство».

История 
Золотая французская монета достоинством 20 франков является одной из самых популярных исторических европейских монет среди нумизматов. Уцелевшие монеты первых тиражей считаются наиболее ценными. Около 1 млн французских 20-франковых монет было переплавлено в 30-е годы XX века после конфискации золота у населения США. Ещё большее количество этих монет было переплавлено в 70-е и 80-е годы, когда цена золота скачкообразно повысилась до 850 долларов США за тройскую унцию.

В 1921 году и в 1951—1960 годах выпускались новоделы, на которых указаны годы с 1907 по 1914. Всего в 1951—1960 годах было отчеканено около 37 млн 20-франковых монет «петух» образца 1907—1914 годов. Тираж 1921 года неизвестен.

В конце 70-х годов XX века цена на «петухи» выросла на более 100 % их цены в золоте. На своем пике в январе 1980 года, например, наполеондор стоил в 2,5 раза больше своего веса в золоте, что стимулировало фальшивомонетчиков получить разницу на подделке. Имеются монеты, выпущенные фальшивомонетчиками с годом «1915», хотя официальный выпуск их прекратился в 1914 году. Сегодня поддельные «петухи» 1915 года продаются как и другие современные золотые монеты — без наценки за редкость. При увеличении можно увидеть отличие между настоящими и поддельными монетами. На оригинальном «петухе» присутствует маленький рог изобилия — символ Парижского монетного двора.

Объёмы чеканки 
Первый тип (1899—1906) — гуртовая надпись DIEU PROTÈGE LA FRANCE.

Всего отчеканено: 20 франков — 43 034 473 экземпляров.

Второй тип (1907—1914) — гуртовая надпись LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ.

Всего отчеканено: 20 франков — 74 414 415 экземпляров.

На монетах, отчеканенных в 1921 году и в 50-х годах, указаны годы с 1907 по 1914-й.

Монеты 2014—2016 годов 
В 2014—2016 годах Парижский монетный двор выпустил серию монет «Петух» (Le Coq), состоящую из двух серебряных (10 и 100 евро) и трёх золотых (100, 1000 и 5000 евро) монет.

Примечания

Источники 
 «Valeur des Monnaies de France» de René Houyez éditions GARCEN
 Daniel Diot. Le Franc — Tome 4, Argus Des Monnaies Françaises 1795—2001. Editions les Chevau-légers.

Ссылки 
 

Монеты Франции
Золотые монеты